Afumați (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
 Afumați (Dolj), een gemeente in het Roemeense district Dolj
 Afumați (Olt), een gemeente in het Roemeense district Olt